Waldhotel steht für:
Waldhotel am See, Berlin
Waldhotel Rheinbach, Nordrhein-Westfalen
Waldhotel Liechtensteiner Hof, Vaduz
Waldhotel Arosa, Arosa
Siehe auch:
 Hotel am Wald
 Waldgasthof
 Waldgaststätte